Příjmení Lidický, přechýleně Lidická, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jindřich Lidický (1937–1991) – český lední hokejista a trenér, fotbalista, otec Jindřicha Lidického ml.
 Jindřich Lidický (1962) (* 1962) – český lední hokejista a trenér, syn Jindřicha Lidického st.
 Karel Lidický (1900–1976) – český sochař, medailér a vysokoškolský pedagog

Podobné články
 Lidice jsou obec ve Středočeském kraji
 František Saidl (1887–1961), někdy též Lidický vrah – jediný dospělý muž na území Protektorátu Čechy a Morava, který přežil vyhlazení Lidic (v době masakru si odpykával čtyřletý trest za usmrcení svého syna)
 Lidice (film, 2011) – český film, jehož scénář napsal Zdeněk Mahler na náměty své knihy Nokturno
 Lidická hrušeň – živoucí pomník válečných událostí; jako jediný ovocný strom uprostřed obce přežila vyhlazení Lidic
 Lidický okruh – motoristická soutěž konaná v okolí obce
 Mikroregion údolí Lidického potoka – dobrovolný svazek obcí podle zákona v okresu Kladno a okresu Praha-západ se sídlem v Buštěhradu
 Památník Lidice – památník na vyhlazení Lidic

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení